hax steht für:
 Süd-Haida (ISO-639-3-Code), Varietät von Haida (Sprache), indigene Sprache Nordamerikas

Hax ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Hax (1870–1952), deutscher Wasserspringer, Wasserballspieler, Kunstturner und Sportfunktionär
 Heinz Hax (1900–1969), deutscher Sportschütze und General
 Herbert Hax (1933–2005), deutscher Ökonom, Sohn von Karl Hax
 Karl Hax (1901–1978), deutscher Ökonom
 Mike Hax (* 1970), deutscher Judoka
 Philipp Hax (1772–1831), hessischer Gastwirt und Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Thomas Hax-Schoppenhorst (* 1955), deutscher Sachbuchautor und Pädagoge

HAX steht für:
 Flughafen Hatbox Field (IATA-Code), geschlossener Flugplatz von Muskogee (Oklahoma), Oklahoma

HAX ist das Pseudonym folgender Personen:
 Henrik Alexandersson (* 1961), schwedischer Journalist und Blogger

Siehe auch
 Hacks

Abkürzung